Ману́йлов (Мануилов) — фамилия, производная форма от имени ; женская форма . Известные носители:
 Мануйлов, Александр Аполлонович (1861—1929) — экономист, ректор Императорского Московского университета, министр народного просвещения Временного правительства (1917).
 Мануйлов, Аполлон Аполлонович — вице-губернатор в Келецкой губернии.
 Мануйлов, Василий Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Мануйлов, Владимир Алексеевич (1940—2022) — советский футболист.
 Мануйлов, Евгений Владимирович (род. 1967) — министр финансов Луганской Народной Республики.
 Мануйлов, Марк Эммануилович (род. 1927) — молдавский музыковед.
 Мануйлов, Матвей Иванович — Георгиевский кавалер (№ 3387; 15 февраля 1819)
 Мануйлов, Николай Данилович (1927—1987) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Мануйлов, Сергей Иванович — советский и российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике.
 Мануйлов, Юрий (род. 1964) — советский и российский велогонщик.
 Двойная фамилия
 Манасевич-Мануйлов, Иван Фёдорович (1869/1871—1918) — журналист, агент охранного отделения, шантажист и авантюрист.

См. также 
 
 
 Дом Мануйлова